Muvatali II., tudi Muvatalis ali Muvatališ, je bil kralj Hetitskega imperija, ki je vladal od okoli 1295 do 1272 pr. n. št. (kratka kronologija).

Življenjepis
Bil je najstarejši sin kralja Muršilija II. in kraljice Gasulavije. Najbolj znan je  kot vladar, ki se je v bitki pri Kadešu okoli leta 1274 pr. n. št. spopadel s faraonom Ramzesom II. Znan je tudi po tem, da je hetitsko prestolnico preselil v Tarhuntašo, in svojega brata Hatušilija imenoval za guvernerja Hatuše. 

Ohranil se je prepis mirovnega sporazuma med njim in Alaksandujem, vladarjem Viluse v zahodni Anatoliji, ki je bila del Arzavske konfederacije.

Egiptologi domnevajo, da je malo pred prihodom Ramzesa II. na egipčanski prestol Muvatali II. dosegel neuraden mirovni sporazum ali soglasje Setija I. okoli Kadeša, da bi se izognil spopadu z Egiptom za oblast v Siriji. Seti I. je v bistvu odstopil Muvataliju oblast nad Kadešem, da bi se lahko posvetil egipčanskim notranjim zadevam.

Družina
Muvatali II. je imel z ženo Tanu-Hepo najmanj dva otroka. Prvi je bil Urhi-Tešup, kasnejši kralj Muršili III., ki je bil na oblasti, dokler ga ni odstavil stric Hatušili III. Drugi sin je bil Kurunta, ki je bil med vladanjem Hatušilija III. vazalni kralj Tarhuntaše. Tretji sin bi lahko  bil Ulmi-Tešup. Ulmi-Tešup in Kurunta sta bila  najverjetneje ista oseba.

Muvatalijeva nečak in nečakinja sta bila kralj Tudhalija IV. in egipčanske kraljica Maathorneferure.

Družinsko drevo

Sklici

Hetitski kralji
Vladarji v 13. stoletju pr. n. št.